Adolf Wagner – scrittore e biografo tedesco
 Adolf Wagner – sollevatore tedesco
 Adolf Wagner – politico tedesco